Giuseppe Caiola, teologo italiano.
 Franco Caiola, antifascista e anarchico italiano.
 Caiola o Cajola (Galijula) – scoglio a est di Pelagosa in Croazia